Bothriembryon sedgwicki är en snäckart som beskrevs av Tom Iredale 1939. Bothriembryon sedgwicki ingår i släktet Bothriembryon och familjen Bulimulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sedgwicki